Namoungou, peut désigner :
 Namoungou, une ville située dans le département de Fada N'Gourma.
 Namoungou, une commune rurale située dans le département de Piéla.

Homonymie de localités